Борис Григорьевич Щеглов (родился в 1939 г.) — советский и российский геофизик, поэт, бард, живёт в Москве.

Биография 

Борис Щеглов родился 19 ноября 1939 г. в селе Сухарево в Московской области. В 1966 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. акад. М. И. Губкина. Работал в геофизических экспедициях во многих районах СССР и на Кубе.

С 1956 г. Борис Щеглов начал сочинять песни и исполнять их, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре.
Неоднократно становился лауреатом песенных фестивалей в Москве (1967), Одессе (1970), Куйбышеве (1974).

Наиболее известные песни 

 Магнитная разведка уходит на маршрут… (Магнитная разведка)
 Рассказам верь или не верь… (Эхо)
 Солнце ястребом кружит… (Тундра)
 Зима кончается почти… (Памяти Арика Круппа)
 Как ни пой, ни крути — серебрятся кудри… (Круговая чаша)
 Давайте не будем прощаться… — в соавторстве с В. Туриянским, В.Боковым
 Мы не привыкли петь с чужого голоса… (Полюс друзей)
 У всех тревог одна забота… (Дон-Кихот)
 Эльдорадо
 Большая Медведица
 В минуты музыки (на стихи Н. Рубцова)

Книги 
 Круговая чаша,
 Тропинки души

Ссылки 
 Страница на сайте bards.ru

Исполнители игры на русской семиструнной гитаре
Грушинский фестиваль